Buffalo wings – piatto statunitense
 Buffalo Wings – squadra sportiva di hockey in-line statunitense
 Buffalo Wings – catena di ristoranti salvadoregna